Chifley steht für:
 Regierung Chifley, mehrere australische Regierungen
 Chifley Road
 Chifley Tower

Chifley ist der Familienname von:
 Ben Chifley (1885–1951), australischer Politiker